Guojiabao (kinesiska: 郭家堡, 郭家堡乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 920 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Guojiabao är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dunhuang,  km väster om Guojiabao. Trakten runt Guojiabao är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina